Siegen (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Siegen (Rin del Nord-Westfàlia): ciutat alemanya de l'estat de Rin del Nord-Westfàlia